l’avalite est le nom d’un minerai qui est variété de muscovite.
 Avalite est le nom d'un peuple Éthiopien.